Гео́ргий Марка́рович Саакя́н (; 27 марта 1926, Баку, Азербайджанская ССР — 4 июля 2014, Москва) — советский и российский актёр армянского происхождения, член Гильдии актёров и член Союза кинематографистов России.

Биография 
Начал свою актёрскую карьеру в довольно позднем возрасте. Его сходство с Иосифом Сталиным привлекало внимание окружающих, ещё когда он учился в институте, но долгое время он работал инженером-проектировщиком в филиале Всесоюзного института «Оргэнергострой», занимался изобретательством, был одним из авторов установки по опреснению морской воды. Стать актёром ему помогла случайная встреча в Грозном с группой кинематографистов, снимавших фильм о Чечено-Ингушской АССР. В 1978 году по всему СССР шёл поиск похожего на Сталина человека для съёмок фильма «Тегеран-43». Через несколько месяцев Георгий Саакян получил приглашение на пробы и успешно прошёл их. Его дебют в кино оказался настолько удачным, что в дальнейшем его стали приглашать сниматься такие известные режиссёры как Сергей Соловьев, Василий Пичул, Александр Прошкин, Михаил Туманишвили, Савва Кулиш. Всего он снялся в 36 фильмах.

В 1990 году во время армянских погромов в Баку Георгий Саакян был вынужден на пароме бежать из Баку в Красноводск. В дальнейшем переехал в Москву, возглавил «Клуб двойников».

Скончался в Москве 4 июля 2014 года. Прощание состоялось 8 июля 2014 года в Митинском крематории.

Достижения и награды 
 Член Союза кинематографистов РФ
 Член Гильдии актёров РФ
 Лауреат премии им. Г. К. Жукова
 Рекордсмен «Книги рекордов России» (как сыгравший роль Сталина в 36 фильмах) 2005

Фильмография 

  — Город на Кавказе
  — Тегеран-43 (реж. А.Алов и В. Наумов, «Мосфильм»). Телевариант «Покушение» — Сталин
  — Эрнст Тельман (реж. Георг Шиман, «ДЕФА»-ГДР)
  — Смысл жизни (реж. Д.Салимов, «Узбекфильм») — Сталин
  — Птицам крылья не в тягость (реж. Б.Горошко, «Беларусьфильм») — Сталин
  — Ералаш — сюжет «Машина времени» (к/с им. Горького) — Сталин
  — В городе Сочи тёмные ночи (реж. В. Пичул, «Мосфильм») — актёр, игравший Сталина
  — Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (реж. С. Соловьёв, «Мосфильм») — Сталин
  — Закон (реж. В. Наумов, «Мосфильм») — Сталин
  — Десять лет без права переписки (реж. В. Наумов, «Мосфильм») — Сталин
  — Гол в Спасские ворота (реж. П. Любимов, «Мосфильм»)
  — Николай Вавилов — натурщик, двойник Сталина
  — Воздушный экспресс (реж. Г.Гярдушян, «Арменфильм»)
  — Метамарфозы (документальный фильм, реж. М. Авербух ЦСДФ)
  — И чёрт с нами! (реж. А. Павловский, Одесская киностудия)  — Сталин
  — Киногласность (реж. Бази, Франция—Россия)
  — В той области небес… (реж. И.Черницкий, Киевская киностудия им. Довженко) — Сталин
  — Российска эротика (реж. Анджей Фибик, Польша)
  — Вперед, за сокровищами гетмана (реж. В.Кастелли, Украина-США) — Сталин
  — Завещание Сталина (реж. М. Туманишвили, к/с «Глобус») — Сталин
  — Мастер и Маргарита (реж. Ю.Кара, к/с им. Горького)  — Сталин, гость на балу
  — Железный занавес (реж. С. Кулиш, «Мосфильм»)  — Сталин
  — Кровавая бомба (реж. Пик, США)
  — Не о Сталине (реж. Н. Обухович, «Ленфильм»)
  — Корабль двойников (реж. В. Комиссаров) — Сталин
  — Аферы, музыка, любовь (реж. Г.Юнгвальд-Хилькевич, к/с им. Горького) — Сталин
  — Секретное дело Мао Цзе-Дуна (Китай)
  — Старые песни о главном 3 (в титрах не указан) (реж. В. Пичул, «Мосфильм» для ОРТ) — актёр, игравший Сталина
  — 100 лет — 100 кадров (Германия)
  — Сталин — Саакян (документальный фильм), Германия
  — Джазмен из Гулага (Фильм об Эдди Рознере. реж. Жако, Франция — Россия)
  — Игра в любовь (Телеводевиль) — двойник Сталина
  — 38-я параллель (реж. Вей Лянь Китай, студия «1 августа»)
  — Кышкин дом — Сталин
  — Навсегда вместе (Китай)
  — Война в стакане (реж. Елена Немых, Телефильм)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Георгия Саакяна
 Георгий Саакян на сайте Baku.ru